Ора может означать:

 Район или уезд:
 Ора — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Ора — уезд префектуры Гумма, Япония.

 Реки:
 Ора — река в Германии, протекает по земле Тюрингия.
 Ора (Райчиха) — река в Амурской области, приток Амура.
 Ора — река в Амурской области, приток Большой Пёры.
 Ора — приток реки Иня.
 Ора — река в Уганде

 Озеро:
 Ора — озеро в Архангельской области (бассейн Мехреньги)

 Населенные пункты:
 Ора — мошав (посёлок) в Израиле
 Ора — село в составе городского округа Орск Оренбургской области.
 Ора — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ора префектуры Гумма.

 Имя:
 Ора — еврейское имя.
 Ора — богиня греческой мифологии. Дочь Зевса и Фемиды.

 Валюта:
 Ора — денежная единица поселения Орания.

 Животные:
 Ора — название комодского варана, данное ему аборигенами индонезийских островов.

 Имя конкретной персоны:
 Ора, Антонио (1890—1931) — филиппинский политик, деятель рабочего движения.
 Ора, Рита (род. 1990) — британская певица и актриса албанского происхождения.

См. также 
 Оры
 Ор
 Ору